STVV steht für
 Koninklijke Sint-Truidense Voetbalvereniging, offizielle Bezeichnung des VV St. Truiden, eines belgischen Fußballvereins
 Stadtverordnetenversammlung, u. a. Bezeichnung der Gemeindevertretung in Hessen und Bremen
 Schweizerische Tierärztliche Vereinigung für Verhaltensmedizin
 Strafverteidigervereinigung

Abkürzung